Second Honeymoon steht für:
 Second Honeymoon (1930), US-amerikanischer Film von Phil Rosen aus dem Jahr 1930 
 Second Honeymoon (1937), US-amerikanischer Film von Walter Lang aus dem Jahr 1937
 Second Honeymoon (Game Show), kanadische Game Show aus den Jahren 1987 und 1988 
 Schon wieder Flitterwochen, US-amerikanischer Film von Larry Pearce aus dem Jahr 2001 (Originaltitel)